ФП или Фп — двубуквенная аббревиатура, имеющая несколько значений.
 ФП — фотопулемёт
 ФП — Fred Perry
 ФП — функциональное программирование
 ФП — Функциональные продукты питания
 фп. или ф-п. — фортепиано, фортепианный
 ФП — ФейсПалм
 ФП — «Фордзон-путиловец», устаревшее (в маркировке тракторов завода «Красный путиловец»)
 ФП — фактор переноса
 ФП — факультет политологии
 ФП — факультет права
 ФП — факультет психологии
 ФП — фара посадочная (например вертолёта)
 ФП — Федеральная партия
 ФП — Федеральная погранслужба
 ФП — Федеральная программа
 ФП — Федерация профсоюзов
 ФП — фельдшерский пункт
 ФП — фенольная пена
 ФП — фетальный протеин
 ФП — фибрилляция предсердий
 ФП — физическая подготовка — предмет военной науки в военном деле.
 ФП — физическое поле
 Ф П или ФП — фильтр поляризационный
 ФП — фильтр помех
 ФП — фильтр присоединения
 ФП — фильтр-поглотитель
 ФП — фильтровальная перегородка
 ФП — Финансовый план
 ФП — Финансовое право
 ФП — фискальная память
 ФП — фискальный признак
 ФП — фланец плоский
 ФП — флюсопитатель
 ФП — форпресс
 ФП — фотопирометр
 ФП — фотоприёмник
 ФП — фотосинтетический потенциал
 ФП — фреза почвенная
 ФП — фронтальный погрузчик
 ФП — функциональный пакет
 ФП — российское информационное агентство «ФедералПресс»

 См. также
 АЛ-31ФП